Rödt ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rödt (Gemeinde Geiersberg), Ortschaft von Geiersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rödt (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Rödt (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft von Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rödt (Gemeinde Pattigham), Ort bei Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rödt (Gemeinde Pramet), Ortschaft von Pramet, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Röd
 Röt
 Rødt
 Rodt
 Röth (Begriffsklärung)
 Rodungsname – zur Etymologie